Davenport kan syfta på:

Geografi

Storbritannien
Davenport, Stockport, ett distrikt i den engelska staden Stockport

USA
Davenport, Florida
Davenport, Iowa
Davenport, Kalifornien
Davenport, Nebraska
Davenport, New York
Davenport, Oklahoma
Davenport, Washington

Personer
Charles Davenport (1866–1944), en amerikansk biolog och rashygieniker